Visscher o De Visscher è un cognome olandese. 

Può riferirsi a:

 Famiglia di artisti di Amsterdam:
 Claes Jansz Visscher, incisore ed editore del XVII secolo 
 Nicolaes Visscher, incisore ed editore del XVII secolo, figlio di Claes Jansz.
 Nicolaes Visscher II, incisore ed editore del XVII secolo, figlio di Nicolaes
 Roemer Visscher, mercante di granaglie e scrittore del XVI-XVII secolo
 Anna Visscher, artista, poetessa e traduttrice olandese del XVII secolo, figlia di Roemer
 Maria Tesselschade Visscher, poetessa ed incisora olandese del XVII secolo, figlia di Roemer

 Famiglia di artisti di Haarlem:
 Cornelis de Visscher II, incisore olandese del XVII secolo
 Jan de Visscher, incisore e pittore olandese del XVII secolo, fratello di Cornelis 
 Lambert de Visscher, incisore e disegnatore olandese del XVII secolo, fratello di Cornelis  

 Carel Wouter Visscher, pensionario (avvocato) e sindaco di Amsterdam, capo dei patrioti ed oppositore della pena di morte
 Charles De Visscher, giurista belga del XX secolo
 Paul de Visscher, giurista belga del XX secolo, membro della Corte permanente di arbitrato, figlio di Charles
 Fernand De Visscher, giurista e archeologo belga del XX secolo, fratello di Charles
 Francoijs Visscher, cartografo olandese floruit 1642-1643
 Gerard Anthony Visscher, politico olandese del XVIII-XIX secolo
 Hugo Visscher, teologo, ministro della Chiesa riformata e uomo politico olandese del XIX-XX secolo
 Jeffrey De Visscher, calciatore olandese
 Johannes Antonie Visscher, predicatore e scrittore olandese del XIX-XX secolo
 John Paul Visscher, zoologo statunitense del XX secolo
 Karen de Visscher, attrice belga
 Kees Visscher, scrittore olandese del XX secolo
 Koenraad De Visscher, judoka belga
 Robert de Visscher, notaio e sindaco del comune belga di Dentergem